Хелльквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хелльквист, Карл Густав (1851—1890) — шведский художник.
 Хелльквист, София (род. 1984) — шведская модель.